HLL steht für:
 Hauptluftleitung, ein technisches System in Schienenfahrzeugen
 High Level Language, eine höhere Programmiersprache für Computer
 High Level Logic, eine Schaltungstechnik für logische Schaltungen
 Hindustan Lever Limited, der ehemalige Name des indischen Einzelhandelsunternehmens Hindustan Unilever Limited
 Handelshochschule Leipzig, eine private Wirtschaftshochschule
 Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft, eine Forschungseinrichtung für die Entwicklung und Herstellung von Silizium-Detektoren
 Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, siehe Handbuch der Altertumswissenschaft #VIII. Geschichte der römischen Literatur
 Hillside Airport (Australien) (IATA-Code), Flughafen von Hillside (Western Australia), Wyndham-East Kimberley Shire, Western Australia

hll steht für:
 Codebezeichnung für die Plattenserie Jazz a Confronto von Horo Records

hll. steht für:
 Abkürzung für mehrere Heilige, siehe Heilig #Heiligmäßigkeit

Abkürzung